

Patronymie 
 est un nom de famille japonais, notamment porté par :
 Takehide Nakatani (1941-), judoka japonais ;
 Ichirō Nakatani (1942-2004), acteur japonais ;
 Gen Nakatani (1957-2014), homme politique japonais ;
 Miki Nakatani (1976-), actrice et chanteuse japonaise ;
 Shinnosuke Nakatani (1996-), footballeur japonais ;
 Yusuke Nakatani (1978-), footballeur japonais ;
 Junto Nakatani (1998-), boxeur japonais.

Patronyme japonais